Роберт од Клермона (  ; 1256 – 7. фебруар 1317) је био син француског краља Луја IX  и његове супруге Маргарете од Провансе и млађи брат каснијег краља Филипа III Храброг. Био је предак куће Бурбона . Као млађи син краља добио је на управу грофовију Клермон  .

Породично стабло

Извори

Литература

Спољашње везе 

Рођени 1256.
Умрли 1317.
Династија Капета